

Sigle 
 SPICE: Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis: simulatore circuitale e suoi derivati
SPICE2
SPICE3 
NGSPICE
HSPICE
PSPICE

Musica 
 Spice – gruppo musicale rock britannico attivo negli anni 1960
 Spice – cantante dei Kayser (nome d'arte di Christian Sjöstrand)
 Spice – album delle Spice Girls del 1996
 Spice – singolo delle Perfume del 2011
 Spice – cantante giamaicana

Sport 
 Spice Engineering – squadra corse Britannica fondata dal pilota Gordon Spice, diventata in seguito casa automobilistica nel 1986.